

Toponyme 

 Alta,  un census-designated place de Californie ;
 Alta, une localité de l'Iowa ;
 Alta, une localité de l'Utah ;
 Alta, une localité du Wyoming ;

 Alta, localité norvégienne ;
 Site d'art rupestre d'Alta ;
 Musée d'Alta ;
 Alta, une rivière de Norvège ;

 Alta, une rivière d'Ukraine.

Véhicules 
 Alta, une ancienne officine anglaise de construction d'automobiles de sport engagée en Formule 1
 Alta, un motoriste de F1 des années 1950
 Alta, un fabricant grec de voitures, camionnettes et motos
 MV Alta, un navire marchand abandonné en mer en 2018 et ayant dérivé 18 mois avant de s'échouer sur les côtes irlandaises en 2020

Acronyme, sigle ou abréviation 
ALTA est un sigle et un acronyme qui peut désigner :
 , une association professionnelle nationale représentant l'industrie des titres fonciers
 , une association de traducteurs littéraires aux États-Unis

Alta. est une abréviation qui peut désigner :
 Alberta, une province du Canada.

Divers 

 Alta, un trio à vent français (anches et cuivres), représentatif de la formation en alta cappella des XIV et XV siècles
 Alta, une ancienne maison d'édition française

Voir aussi 

 Alta auto racing team, une équipe de course automobile de Formule 1
 Alta capella, un terme musicologique du  désignant un ensemble de cordes de la Renaissance